Gallazzi ist der Name von

 Anna Gallazzi, italienische  Astrophysikerin
 Carlo Gallazzi (* 1942), italienischer Radrennfahrer
 Silvio Gallazzi (* 1922), italienischer Fußballspieler